Сен-Вори́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент коммуны — Крёз. Входит в состав кантона Сен-Вори. Округ коммуны — Гере.

Код INSEE коммуны — 23247.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 1806 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 1099 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 751 были экономически активными, 348 — неактивными (показатель активности — 68,3 %, в 1999 году было 63,8 %). Из 751 активных жителей работали 677 человек (327 мужчин и 350 женщин), безработных было 74 (39 мужчин и 35 женщин). Среди 348 неактивных 95 человек были учениками или студентами, 143 — пенсионерами, 110 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Коммуны департамента Крёз